О́льга Алекса́ндровна Сухарева (15 февраля 1903, Самарканд — 22 января 1983, Москва) — советский этнограф, востоковед, специалист по Средней Азии.

Биография 
Родилась в 1903 году в Самарканде. В 1921 году поступила в Туркестанский восточный институт в Ташкенте (в 1924 году преобразован в восточный факультет Среднеазиатского государственного университета). Окончила САГУ в 1925 году.

В 1924—1926 годах работала преподавателем природоведения в Таджикском институте просвещения в Ташкенте. В 1926 году работала в женском педагогическом техникуме в Самарканде. В 1927 году вернулась в Ташкент, продолжала работать в Таджикинпросе.

Во второй половине 1920-х годов участвовала в работе по латинизации таджикского алфавита.

C 1930 года жила в Самарканде. Работала преподавателем Таджикских центральных педагогических курсов (1930—1933), переводчиком Таджикского государственного издательства (1933), преподавала таджикский язык на факультете языка Узбекского государственного университета (1933—1934).

В 1934 году перешла на работу в Государственный центральный музей Узбекистана в Самарканде. Кандидат исторических наук (1940, диссертация «Пережитки анимизма у равнинных таджиков»). Одновременно работала доцентом кафедры истории Самаркандского педагогического института (1943—1944) и исторического факультета Узбекского государственного университета (1944—1946).

В 1946 году переехала в Ташкент. Стала работать в Институте истории и археологии АН Узбекской ССР. Доктор исторических наук (1963, диссертация «Бухара XIX — начала XX вв.: позднефеодальный город и его население»).

В 1967 году вышла на пенсию, переехала в Москву. Работала в Институте этнографии АН СССР (с октября 1968 года — старшим научным сотрудником на общественных началах, с мая 1969 года — старшим научным сотрудником-консультантом).

Похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве.

Библиография 
 Древние черты в формах головных уборов народов Средней Азии // Среднеазиатский этнографический сборник. М., 1954. С. 299—353 (ТИЭ. Научный сборник. Т. 21);
 Прошлое и настоящее селения Айкыран. Опыт этнографического изучения колхоза им. Сталина Чартакского района Наманганской области (совместно с М. Бикжановой). Ташкент, 1955. 238 c.;
 К истории городов Бухарского ханства (историко-этнографические очерки). Ташкент, 1958. 145 c.;
 Ислам в Узбекистане. Ташкент, 1960. 86 c.;
 Позднефеодальный город Бухара конца XIX — начала XX в. Ремесленная промышленность. Ташкент, 1962. 194 c.;
 Бухара. XIX — начало XX в. (Позднефеодальный город и его население). М., 1966. 326 c.;
 К вопросу о литье металлов в Средней Азии // Занятия и быт народов Средней Азии: Среднеазиатский этнографический сборник. 3. Л., 1971. С. 147—167 (ТИЭ. Научный сборник. Т. 47);
 Пережитки демонологии и шаманства у равнинных таджиков // Домусульманские верования и обряды в Средней Азии. М., 1975. С. 5-93;
 Квартальная община позднефеодального города Бухары (в связи с историей кварталов) М., 1976. 365 c.;
 Вопросы изучения костюма Средней Азии // Костюм народов Средней Азии. Историко-этнографические очерки. М., 1979. С. 3-13;
 Опыт анализа покроев традиционной «туникообразной» среднеазиатской одежды в плане их истории и эволюции // Там же. С. 77-103;
 История среднеазиатского костюма. Самарканд (2-я половина XIX в. — начало XX в.) М., 1982. 142 c.;
 Сухарева О. А. Сузани. Среднеазиатская декоративная вышивка. Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. — «Восточная литература» РАН, Москва 2006 г., ISBN 5-02-018495-0. Тираж: 800 экз.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статья на сайте ИЭА РАН
 Жданко Т. А., Кармышева Б. X. Ольга Александровна Сухарева // Советская этнография, 1983, № 6, с. 158—161
 Список основных трудов О. А. Сухаревой

Историки СССР
Этнографы СССР
Востоковеды СССР
Музейные работники СССР
Выпускники Национального университета Узбекистана
Сотрудники Института этнологии и антропологии РАН
Похороненные на Ваганьковском кладбище